Das Wort „Shalimar“ kommt aus dem Persischen und bedeutet „Die reinste aller menschlichen Freuden“. Als Shalimar-Gärten werden verschiedene Gartenanlagen bezeichnet:

 bei Srinagar, Indien, siehe Shalimar-Gärten (Jammu und Kashmir)
 in Lahore, Pakistan, siehe Shalimar-Gärten in Lahore